Donald Young era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Grigor Dimitrov ha battuto in finale 7–5, 6–3 Henri Kontinen.

Teste di serie

 Bernard Tomić (semifinali)
 Tsung-hua Yang (terzo turno)
 César Ramírez (quarti di finale)
 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Yuki Bhambri (primo turno)
 Henrique Cunha (quarti di finale)
 Ryan Harrison (secondo turno)
 Marcelo Arévalo (primo turno)

 Grigor Dimitrov (campione) 
 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno) 
 Alexei Grigorov (secondo turno) 
 Peerakit Siributwong (primo turno) 
 David Goffin (primo turno) 
 Chase Buchanan (secondo turno) 
 Marcus Willis (terzo turno) 
 Bradley Klahn (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2008